Atari ST — семейство домашних персональных компьютеров фирмы Atari, выпускались с 1985 года и в течение 1990-х. ST в названии семейства — это сокращение «Sixteen/Thirty-two» — «16/32», то есть 16-разрядный компьютер с 32-разрядной внутренней шиной процессора Motorola 68000.

Atari ST была заметной машиной, на основе процессора Motorola 68000, с ОЗУ от 512 КБ и 3,5-дюймовым дисководом в качестве устройства хранения данных. Этот компьютер был похож на другие машины того времени на основе Motorola 68000 — Apple Macintosh и Commodore Amiga. Хотя Макинтош и стал первым доступным компьютером с графическим интерфейсом пользователя, но он был ограничен встроенным чёрно-белым монитором низкого разрешения. Ранние модели Atari также имели чёрно-белый монитор с высоким разрешением 640х400 точек (high resolution), а также поддерживали цветной графический режим 320х200 точек (16 цветов, low resolution) и 640x200 (4 цвета, medium resolution). Таким образом, экран в памяти всегда занимал 32000 байт.

Atari ST более поздних моделей оснащались т. н. блиттером — своеобразным графическим ускорителем, обеспечивавшим ускорение операций битмаппинга, необходимых для быстрой отрисовки элементов интерфейса, а сама TOS явилась одной из первых массовых графических операционных сред.

Atari ST/STE оснащались также MIDI-интерфейсом со стандартными 5-штырьковыми разъёмами, что предопределило широкое распространение этих компьютеров в музыкальной сфере. Ставшие впоследствии индустриальным стандартом в музыкальном мире программы Logic фирмы Emagic и Cubase фирмы Steinberg впервые появились именно на Atari. Компьютеры этого типа применяли в студийной и концертной работе такие гранды, как Александр Зацепин, Queen, Жан-Мишель Жарр, Клаус Шульце, Tangerine Dream, Kraftwerk, Aphex Twin, Fatboy Slim.

Модели 
 520ST+
 520ST
 260ST
 520STM
 520STFM
 1040STF
 1040STFM
 Mega ST
 520STE и 1040STE
 Mega STE
 STacy
 ST Book

Примечания

Ссылки 
Эмуляторы:
 Steem — для Microsoft Windows и GNU/Linux/X11
 SainT
 STonX — для Unix/X
 Hatari — для GNU/Linux, BSD, BeOS, Mac OS X и др.
 Stella — для MorphOS и WarpOS

Обзоры:
 История Atari ST на YouTube от Бачило Дмитрия

Atari
История компьютерной техники
Домашние компьютеры